Grégoire XVII est un nom utilisé par certains mouvements catholiques indépendants pour désigner deux personnes qu'elles considèrent comme le vrai pape :

 L'antipape espagnol Clemente Domínguez y Gómez (1946-2005), auto-désigné à la tête de l'Église palmarienne (ainsi nommée parce que Clemente Domínguez prétend avoir eu une apparition de la Vierge Marie dans un petit village d'Andalousie du nom d'El Palmar de Troya).

 L'antipape canadien Jean Grégoire de La Trinité, souvent appelé Jean-Grégoire XVII (1928-2011), Joseph Philippe Gaston Tremblay pour l'état civil (Rimouski, Canada). Il s'est proclamé pape en 1968, prétendant succéder au Français Michel Collin, antipape "mystique" français sous le nom de Clément XV et fondateur de l'Église rénovée du Christ, à laquelle Jean-Gaston Tremblay a rattaché son Ordre du Magnificat de la Mère de Dieu et ses Apôtres de l'amour infini.

Notes 

Antipape